A Kazanyi Miasszonyunkról több templomot is elneveztek:
Kazanyi-székesegyház (Moszkva)
Kazanyi-székesegyház (Szentpétervár)
Kazanyi-székesegyház (Volgográd)